Дерек Кристофер Майер (; ) — канадский хоккеист. Сыграл 17 матчей в НХЛ в составе «Оттавы». Серебряный призёр Олимпиады 1994 в Лиллехаммере. Большую часть игровой карьеры провёл в Европе. В настоящее время — ассистент главного тренера в команде «Ред Булл» из Мюнхена.

Карьера 
Был задрафтован Детройт Ред Уингс в 1986 году под общим 43-м номером. В 1988 году окончил Денверский университет и некоторое время числился в системе национальной сборной Канады.
В 1989 году подписал контракт с командой АХЛ «Адирондак Ред Уингс», в составе которой провёл три сезона. В сезонах 1990/91 и 1991/92 ряд матчей провёл в составе команды ИХЛ «Сан-Диего Галлс».
В 1993 году входил в состав сборной Канады на чемпионате мира, а в 1994 году стал серебряным призёром Олимпийских игр. В том же году дебютировал в НХЛ в составе «Сенаторс», за которых провёл 17 матчей. 
С 1995 по 2006 год играл в Европе за команды из Финляндии и Германии.
Завершил карьеру игрока в 2006 году.
Тренерскую деятельность начал в молодёжном составе «Айсберен». В 2009 году был назначен ассистентом главного тренера в «Нюрнберг Айс Тайгерс». С июня 2015 года на аналогичной должности в мюнхенском «Ред Булл».

Награды

Статистика 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1994 года
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»